Громокошки:
 Громокошки (мультсериал, 1985) — мультсериал 1985 года.
 Громокошки (мультсериал, 2011) — мультсериал 2011 года.
 Громокошки (компьютерная игра, 1987) — компьютерная игра 1987 года на Atari ST, Amiga, Amstrad CPC, Commodore 64 и ZX Spectrum.
 Громокошки (компьютерная игра, 2012) — компьютерная игра 2012 года на Nintendo DS.
 Громокошки (комикс) — комикс 1980-х годов.
 Громокошки (команда КВН) — команда КВН.